Суперкубок Росії з футболу 2011 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2011 року між чемпіоном та володарем кубка Росії Зенітом та віце-чемпіоном Росії ЦСКА.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2011
2011 у Росії